Latimer peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrew Latimer (né en 1949), guitariste britannique ;
 Bruce Latimer (né en 1954), paléontologue américain ;
 George Latimer Bates (1863-1940), ornithologue américain ;
 Hugh Latimer (vers 1485-1555), théologien anglais et évêque de Worcester ;
 Jonathan Latimer (1906-1983), écrivain et scénariste américain de romans et films policiers ;
 Léo Latimer, pseudonyme utilisé par l'écrivain français Léo Malet ;
 Lewis Howard Latimer (1848-1928), inventeur américain ;
 Marjorie Courtenay-Latimer (1907-2004), ornithologue sud-africaine qui découvrit le cœlacanthe en 1938 ;
 Michelle Latimer, actrice, scénariste et réalisatrice canadienne.
 Tanerau Latimer (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Tom Latimer (né en 1986), catcheur anglais ;
  ;

Toponyme

Canada 
 Latimer, village fantôme près de Kingston, en Ontario.

États-Unis 
 le comté de Latimer, situé à l'est de l'État de l'Oklahoma ;
 Latimer, une ville du comté de Franklin, en Iowa ;
 Latimer, une ville américaine située au Kansas ;

Royaume-Uni 
 Latimer, village situé dans le Buckinghamshire ;
 Latimer Road, station du métro londonien ;
 Chalfont & Latimer, station du métro londonien.

Divers
 le diagramme de Latimer, utilisé en chimie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais